Serra del Corredor, a la Serralada Litoral catalana
 El Corredor (muntanya), cim de la serra del Corredor
 Parc Natural del Montnegre i el Corredor, entre les comarques del Maresme i el Vallès Oriental
 Santuari del Corredor, església del municipi de Dosrius, al Maresme
 El corredor (pel·lícula de 1979) dirigida per Steven Hilliard Stern
 El corredor (pel·lícula de 2014) dirigida per Jose Luis Montesinos